Kazimierz Czarnecki (1882-1964) – polski śpiewak
 Kazimierz Czarnecki – polityk, poseł na Sejm
 Kazimierz Czarnecki – polski sztangista, medalista olimpijski
 Kazimierz Adolf Czarnecki – geodeta polski, profesor Politechniki Warszawskiej, prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 Kazimierz Czarnecki (1894-1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej